Щит может означать:
 Щит — защитное военное снаряжение.
 Орудийный щит (бронещит) — защитное устройство, устанавливаемое на военное орудие.
 Геральдический щит — основа герба.
 Золотой щит — система фильтрации содержимого интернета в КНР.
 Щит (геология) — открытая докембрийская кристаллическая извержённая или метаморфическая порода.
 Щит — созвездие южного полушария.
 Распределительный щит (электрический щит, щиток) — устройство для приёма и распределения электроэнергии, защиты от перегрузок и коротких замыканий.
 Проходческий щит — подвижная конструкция для проведения горной выработки и сооружения в ней постоянной крепи.
 Рекламный щит (билборд) — сооружение наружной рекламы.
 Пожарный щит — место размещения первичных средств пожаротушения.
 Щит — выходы кристаллического фундамента древних платформ на поверхность.
 «Щит» () — группировка рестлеров, выступающая в федерации WWE.
 «Щит» () — телесериал, США, 2002—2008.
 Силовой щит (в научной фантастике) — то же, что силовое поле.
 Щиты — карточная масть.
 Щит (плита) — столярное изделие.
 Щит Капитана Америки — вымышленный щит из комиксов Marvel.

Военные учения 
 «Щит-79» — общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, проходившие летом 1979 года.
 «Щит-82» — стратегические учения армии и флота СССР и стран Варшавского договора, проходивших летом — осенью 1982 года.
 «Щит-83» — общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, проходившие летом 1983 года.
 «Щит-84» — общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, проходившие летом — осенью 1984 года.

Вооружение и военная техника 
 «Щит» — базовый тральщик Черноморского флота (1937).
«Щит» — ночной прицел 1ПН22М2 для БМП-1.
 «Щит» — экспортный танк T-72C («Shielden»).
 «Щит» — система автоматической охраны пусковых в РВСН.
 «Щит» — проект системы ПРО («Таран»).
 «Щит» — средство криптографической защиты информации М-502.
 «Щит» — система защиты боевой орбитальной космической станции «Алмаз».
 «Щит» — автоматизированная система управления ПВО.
 «Щит» — 30-мм космическая пушка и снаряд к ней.

См. также 
 Щит и меч
 Щит-Немирович
 Щитни
 Щиток